Hanover (Brighton), een wijk van Brighton
Hanover (Illinois)
Hanover (Indiana)
Hanover (Jamaica), een parish van Jamaica
Hanover (Kansas)
Hanover (Maine)
Hanover (Manitoba)
Hanover (Maryland)
Hanover (Massachusetts)
Hanover (Michigan)
Hanover (Minnesota)
Hanover (Ontario) 
Hanover (New Hampshire)
Hanover (New York)
Hanover (Ohio)
Hanover (Pennsylvania)
Hanover (Suriname)
Hanover (Virginia)
Hanover (Noord-Kaap)
Hanover (eiland)

Zie ook
Hannover (doorverwijspagina)
Hanover Park (Illinois)
Hanover Township (Michigan)
Hanover Township (New Jersey)
Hanover Township (Pennsylvania)